El término kaf puede referirse a:
Kaf, la undécima letra del alfabeto hebreo.
Kaf, la vigesimosegunda letra del alfabeto árabe.